

Населённые пункты 
 Чобурчи — село в Штафан-Водском районе Молдавии.
 Чобурчи (или Чобручи) — село в Слободзейском районе ПМР.